Mawer (výslovnost: [ˈmɔr]) je příjmení vyskytující se v anglofonním světě s největším výskytem na východě Anglie. Jeho původ je odvozen z Německa. Nosí jej více osobností:

 Allen Mawer (1879–1942) – Sir, anglický historik, vysokoškolský pedagog
 Simon Mawer (* 1948) – anglický spisovatel žijící v Itálii

Anglická příjmení